Latourette oder LaTourette ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Scott Latourette (1884–1968), US-amerikanischer Sinologe, Historiker und Missionswissenschaftler
 Steve LaTourette (1954–2016), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Tourette